Суперкубок Вірменії з футболу 2021 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2021 року між чемпіоном Вірменії клубом Алашкерт і володарем кубка Вірменії клубом Арарат.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2021
Вірменія
2021 у вірменському спорті
Вересень 2021